Ostos est un patronyme porté notamment par :

  (1918-1938), joueur de football mexicain ;
 Jaime Ostos (1931-2022 à Bogota), matador espagnol ;
  (1930-2011), écrivain mexicain ;
  (1953-), joueur d'échecs vénézuélien ;
 Luis Ostos (1992-), athlète péruvien, spécialiste du fond.